een Nederlands schrijver, zie James Worthy (schrijver)
 een Amerikaans basketballer, zie James Worthy (basketballer)